Максуэлл Теодор Аарон (; , Скотсдейл) — американский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион США (2013) и двукратный победитель командного чемпионата мира (2013, 2015).

По состоянию на ноябрь 2016 года занимал девятое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера

Ранние годы 
Макс Аарон встал на коньки в четыре года. Сначала он занимался хоккеем, а в девять лет также стал заниматься фигурным катанием. Он участвовал в национальных хоккейных соревнованиях в 2006 и 2007 годах. Одновременно Макс Аарон участвовал в чемпионате США по фигурному катанию, где в 2006 году занял пятое место на детском уровне, а спустя год стал 13-м среди юниоров. Он продолжал заниматься и хоккеем, и фигурным катанием до 2008 года. В тот же год Аарон получил травму спины и был вынужден покинуть лёд на год.

Позже, Макс Аарон переехал из родного Скотсдейла в Колорадо-Спрингс, где он тренировался на аренах Broadmoor Skating Club и World Arena. Первыми его тренерами стали Том Закрайджек и Кристи Кролл.

С 2010 года 
Спустя год после ухода из-за травмы спины, Макс Аарон выиграл бронзовую медаль на национальном чемпионате среди юниоров. В 2011 году выиграл серебро юниорского этапа Гран-при в Японии. Потом ему покорился титул чемпиона США среди юниоров. На чемпионате мира среди юниоров 2011 в Канныне занял пятое место.

На чемпионате США 2013 года Макс Аарон сенсационно завоевал золотую медаль, обыграв известных американских фигуристов Джереми Эббота и Росса Майнера. В короткой программе занял четвёртое место с результатом 79.13 баллов, безупречно исполнив каскад «четверной сальхов — тройной тулуп», тройной аксель и тройной лутц. В произвольной программе Макс Аарон исполнил два четверных сальхова, один из которых был в каскаде с двойным тулупом. Он набрал 175.87 баллов, обойдя ближайшего соперника, Росса Майнера, на 5,57 баллов. Результат по сумме двух программ составил ровно 255 баллов.

Дважды выигрывал золото в составе сборной США на командных чемпионатах мира по фигурному катанию в Японии. При этом его выступление было не самым удачным среди команды однако он возвращался домой с золотой медалью. В январе 2015 года на национальном чемпионате финишировал четвёртым.

В сентябре 2015 года он выиграл второе место на традиционном турнире в Германии, в короткой программе показал превосходное катание, и занимал первое место. Превысив своё прежнее достижение в ней. В октябре 2015 года фигурист удачно стартовал на этапе серии Гран-при Skate America в итоге он его выиграл, при этом превзошёл свои достижения в короткой, произвольной программах и сумме. На втором своём турнире (этап Гран-при) в сезоне фигуристу не повезло. Турнир во Франции не был завершён из-за траура и военного положения в стране. Однако он был готов к выступлению и через неделю он выиграл турнир в Эстонии Кубок Таллина. При этом короткая программа принесла ему рекордную оценку. На национальном чемпионате впервые стал вице-чемпионом. В конце февраля 2016 года он выступил на континентальном чемпионате, где оказался в десятке. В начале апреля на домашнем мировом чемпионате в Бостоне фигурист выступил удачно и занял место в числе десятки лучших одиночников мира. При этом он превзошёл своё прежние спортивное достижение в произвольной программе.

Новый предолимпийский сезон Макс начал в начале сентября 2016 года в Бергамо на Кубке Ломбардии. Где он уверенно завоевал бронзовую награду. Через две недели он выступал в Монреале на турнире Autumn Classic International, где в упорной борьбе занял третье место. В начале ноября американский фигурист выступал на этапе Гран-при в Москве, где на Кубке Ростелекома занял место в середине турнирной таблицы. В середине ноября он принял участие на своём втором в этом сезоне этапе Гран-при в Пекине, где на Кубке Китая занял четвёртое место. В конце января 2017 года на национальном чемпионате в Канзасе он не сумел создать конкуренцию ведущим американским фигуристам.

В сентябре американский одиночник начал дома олимпийский сезон в Солт-Лейк-Сити, где на турнире U.S. International Figure Skating Classic выступил очень удачно, улучшил свои прежние спортивные достижения в сумме и произвольной программе. При этом он финишировал с серебряной медалью. Через полтора месяца фигурист выступил на китайском этапе серии Гран-при в Пекине, где финишировал с бронзовой медалью. При этом ему удалось улучшить своё прежнее достижение в произвольной программе. В середине ноября на французском этапе Гран-при ему удалось финишировать в середине турнирной таблице. На национальном чемпионате в начале года его выступление было неудачным, он финишировал только девятым. Принимая во внимание, что между чемпионатом четырёх континентов и Олимпийскими играми две недели американская федерация на континентальный чемпионат отправила второй состав и Макс был запасным и попал в последний момент. Однако там, в Тайбэе он выступил превосходно и замкнул пятёрку лучших фигуристов-одиночников. Затем участвовал в соревнованиях в Милане и занял 11-е место. После этого объявил об уходе из карьеры 20 апреля 2018 года.

Личная жизнь 

Макс Аарон родился в Скотсдейле. Его мать работала медсестрой, отец был педиатром. У Макса есть младшая сестра Маделин, которая является бронзовым призёром юниорского чемпионата США 2013, и старшая Молли, которая также занимается фигурным катанием. Он еврей по происхождению и заявлял в интервью, что рад пополнить число еврейских спортсменов. Он вместе с сёстрами посещал не только обычную школу, но и еврейскую трижды в неделю. Мать Макса, Минди, говорила, что хотела, чтобы её дети стали фигуристами.

По окончании спортивной карьеры весной 2018 года перешёл на работу в банк.

Программы

Результаты

С сезона 2009 / 2010 

 * — место в личном зачёте/командное место (с 2015 года личный зачёт не проводится).
 С — соревнование не было завершено.

2003—2009

Примечания

Ссылки 
 Макс Аарон на официальном сайте ИСУ
 

Фигуристы США
Выпускники Колорадского университета в Колорадо-Спрингс